Die Abkürzung HVW steht für:

 Handballverband Westfalen
 Handballverband Württemberg

HVW